Deppendorf steht für: 

 Deppendorf, ein Gemeindeteil der ehemaligen Gemeinde Niederdornberg-Deppendorf, die 1973 nach Bielefeld eingemeindet wurde

Deppendorf ist der Familienname folgender Personen: 

 Ulrich Deppendorf (* 1950), deutscher Journalist und Moderator